Buffalo Bisons ist der Name folgender Sportvereine:

American Football
 Buffalo Bisons (NFL), ehemaliges Team in der National Football League in den Jahren 1924–25, 1927 und 1929.
 Buffalo Bisons (AAFC), ehemaliges Team in der All-America Football Conference (AAFC) (1944–1949).

Baseball
 Buffalo Bisons (Minor League), Nachwuchsmannschaft der Toronto Blue Jays.
 Buffalo Bisons (NL), ehemaliges Baseballteam in der National League von 1879 bis 1885.
 Buffalo Bisons (PL), ehemaliges Baseballteam in der Players League 1890.

Basketball
 Buffalo Bisons (ABL), ehemaliges Basketballteam (1925–1938) der ABL, der MBC, der NBL und unabhängig, gegründet von einem Mitglied der Buffalo Germans nach deren Auflösung.
 Buffalo Bisons (NBL), Name der heutigen Atlanta Hawks für 13 Spiele zu Beginn der Saison 1946/47 in der National Basketball League (1937–1949). 

Eishockey
 Buffalo Bisons (IHL), ehemaliges Eishockeyfranchise der American Hockey League (1928–1936).
 Buffalo Bisons (AHL), ehemaliges Eishockeyfranchise der American Hockey League (1940–1970).